«Кокон» — студийный альбом Инны Желанной, изданный в 2009 году.

Об альбоме 
На очередном альбоме Инна Желанная сама занималась компьютерной аранжировкой, к которой ранее относилась с подозрением. В записи трёх песен участвовал басист группы King Crimson Трей Ганн, с которым Инна уже дважды сотрудничала в 2004—2005 годах. В 2010 альбом издан в США на лейбле 7d Media.

Список композиций 
В альбоме использованы русские народные песни Тверской, Смоленской, Архангельской, Белгородской и других областей.

Участники записи 
 Инна Желанная — вокал, мастеринг, компьютерная аранжировка, примочки
 Трей Ганн — гитара Уорра (2, 6, 7)
 Павел Лапыгин — горловое пение (9), варган (10)
 Олег Маряхин — саксофон (6)
 Геннадий Лаврентьев — табла, скрипка (3, 5, 8, 9)
 Аркадий Марто — электроника (10)
 Маргарита Тагунова — голос (2)

Примечания

Ссылки 
 «Кокон» на сайте Kroogi.ru
 «Кокон» на сайте Discogs

Альбомы Инны Желанной